Herrarnas parallell vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2021 arrangerades den 16 februari 2021 i Cortina d'Ampezzo i Italien. Det var första gången som en individuell parallelltävling för herrar stod på VM-programmet. Tävlingen var den åttonde under mästerskapet, den fjärde för herrar. 48 utövare från 20 nationer deltog.

I parallelltävlingen kvalificerade sig 16 deltagare till ett slutspel med start i åttondelsfinal. Åkarna ställdes där en mot en i två heat per slutspelsomgång. Vinnaren i det första heatet fick starta det andra åket med ett försprång på den tidsmarginal som skiljde till motståndaren i det första heatet, dock max 0,50 sekunder. Vinnaren av det andra heatet, och därmed den som gick vidare till nästa slutspelsomgång, blev alltså den som passerade mållinjen först, och inte nödvändigtvis den som hade den bästa individuella åktiden i heatet eller den bästa sammanslagna tiden i de två heaten.

Världsmästare blev Mathieu Faivre från Frankrike som därmed tog sitt första individuella VM-guld; han hade sedan tidigare ett guld från lagtävlingen 2017. Filip Zubčić från Kroatien tog silver vilket var hans första medalj i ett världsmästerskap och Kroatiens första VM-medalj sedan 2013 då Ivica Kostelić tog silver i kombination. Loïc Meillard från Schweiz blev bronsmedaljör och tog därmed sitt andra brons under mästerskapet; den första tog han i herrarnas kombination.

Resultat

Översikt

Referenser 

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021